Annalisa est un prénom pouvant faire référence à (liste non-exhaustive) :

Cinema 

 Annalisa (film) ou  (en français : Le pays des épouses malheureuses) est un film italien de Pippo Mezzapesa sorti en 2011.

Musique 

 Annalisa Scarrone, une chanteuse italienne née en 1985.